Красноперекопський район, Автономна Республіка Крим, Україна; центр — місто Красноперекопськ
 Красноперекопський район, Ярославська область, місто Ярославль, Росія